

Cinema
The Interview – film del 1998 diretto da Craig Monahan
Interview – film del 2000 diretto da Hyuk Byun
Interview – film del 2003 di Theo van Gogh
Interview – film del 2007 di Steve Buscemi
The Interview – film del 2014 diretto da Evan Goldberg e Seth Rogen

Musica
Interview – album dei Gentle Giant

Altro
Interview – rivista statunitense, fondata da Andy Warhol e Gerard Malanga
Interview – isola delle Andamane, in India